Breinesberger ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alfred Breinesberger (* 1962), österreichischer Fußballspieler 
 Franz Breinesberger (1859–1906), österreichischer Baumeister, Sohn von Martin Breinesberger
 Martin Breinesberger (1827–1890), österreichischer Baumeister